Der Begriff Kontratenor, Schreibweise auch Contratenor,  bezeichnet
 Contratenor, eine Gegenstimme zum cantus firmus in der Musik des Mittelalters und der Renaissance
 Countertenor, eine Stimmlage bzw. einen Sänger dieser Stimmlage